Questa è stata la prima edizione del torneo.

In finale Victor Vlad Cornea e Franko Škugor hanno sconfitto Vladyslav Manafov e Oleg Prihodko con il punteggio di 6–7(3–7), 6–2, [10–4].

Teste di serie 

  Vladyslav Manafov /  Oleg Prihodko (finale) 
  Victor Vlad Cornea /  Franko Škugor (campioni)

  Marek Gengel /  Zdeněk Kolář (semifinale) 
  Théo Arribagé /  Constantin Frantzen (quarti di finale)

Wildcard 

  Miķelis Lībietis /  Luca Margaroli (primo turno)

  Andrea Del Federico /  Filiberto Fumagalli (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Città di Rovereto 2023